Het tennistoernooi van Wimbledon in 1987 bij de vrouwen werd voor de 94e keer gehouden. De als eerste geplaatste Amerikaanse Martina Navrátilová won het toernooi voor de achtste keer door in de finale de als tweede geplaatste West-Duitse Steffi Graf met 7-5 en 6-3 te verslaan.

Geplaatste speelsters 
De geplaatste speelsters zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speelster haalde.

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Externe links 
 
 Toernooischema ITF

Wimbledon
ITF-toernooi in 1987